Сельское поселение Орловское — сельское поселение в составе Великоустюгского района Вологодской области.
Центр — деревня Чернево.

Население по данным переписи 2010 года — 370 человек, оценка на 1 января 2012 года — 355 человек.

На территории сельского поселения расположен государственный ландшафтный заказник «Орловская роща» площадью 1276 гектаров. Сосновая роща на месте заказника упоминалась ещё в 1703 году.

История 
При раскопках, проводившихся во второй половине XX века на территории Орловского сельского поселения были обнаружены стоянки каменного века и поселения с жилищами-полуземлянками бронзового века. В жилищах найдены кремнёвые скребки, наконечники стрел, керамика, изделия из меди.

С XI—XIII века на этих землях жили славяне. По мнению великоустюгского краеведа В. П. Шляпина свой название «Орловская волость» произошло от городка Орлов, который «должен быть самым старым строением в крае, и начало его должно восходить ко времени, раннейшему XIV века».

Орловский сельсовет был образован в 1924 году. 11 февраля 1960 года он был присоединён к Теплогорскому сельсовету, 23 декабря 1966 года восстановлен.

1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Орловский сельсовет был преобразован в сельское поселение.

Населённые пункты 
В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. С тех пор состав Орловского сельсовета не изменялся.

С 2020 года в состав сельского поселения входят 28 населённых пунктов, в том числе
1 село и
23 деревни, из которых 11 нежилых.

Населённые пункты, упразднённые в 2020 году

Примечания

Ссылки 
 Орловское сельское поселение на сайте администрации Великоустюгского района

Муниципальные образования Великоустюгского района
Сельские поселения Вологодской области